Гай Едуард Пиърс () е австралийски актьор и музикант от английски произход. Негови значими роли са тези в „Поверително от Ел Ей“ с Кевин Спейси и Ръсел Кроу и в екранизацията на „Машината на времето“, а най-запомнящото му се изпълнение е в „Мементо“ на Кристофър Нолан. Той има поддържаща роля в спечелилия „Оскар“ „Речта на краля“, в който играе крал Едуард VIII. Носител е на награда „Еми“. Получава номинации за Златен глобус, Сатурн и Наградите на Гилдията на филмовите актьори.

Външни препратки 

 

Австралийски актьори и актриси
Носители на награда Еми